Кэмерон Марк Томас Брэннаган (; 9 мая 1996, Манчестер, Англия) — английский футболист, полузащитник клуба «Оксфорд Юнайтед».

Карьера 
Кэмерон Брэннаган родился в Манчестере, но в возрасте 5 лет присоединился к главному противнику — «Ливерпулю». В 2013 году он начал регулярно играть за команду до 21 года и забил 3 гола в молодёжной Премьер-лиге. В это время за ним пристально следили скауты «Барселоны». Его результаты впечатлили тренера первой команды — Брендана Роджерса, который вызвал игрока на матч Кубка Англии против «Олдем Атлетик». Команда выиграла со счётом 2:0, но молодой англичанин так и остался на скамейке запасных.

Дебют Кэмерона состоялся 17 сентября 2015 года в матче Лиги Европы против «Бордо». Свой первый матч в АПЛ провел 1 мая 2015 года против «Суонси Сити», выйдя на замену на 80-ой минуте. Игрок ничем не сумел помочь своей команде, и валлийцы победили со счётом 3:1.

11 января 2018 подписал контракт с клубом «Оксфорд Юнайтед» сроком 3 года и 6 месяцев.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Profile at liverpoolfc.com
 FA Profile
 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Ливерпуль»
Игроки ФК «Флитвуд Таун»